Mossley steht für:

 Mossley (Greater Manchester), Ort in England
 Mossley AFC, englischer Fußballverein

Mossley ist der Familienname folgender Personen:
 Robin Mossley (* 1955), kanadischer Schauspieler